

Localidades

Saint-Pons (Alpes da Alta Provença)
Saint-Pons (Ardèche)

Desambiguações de topônimos